Slupetzky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Slupetzky (1899–1987), österreichischer Unternehmer, Nationalsozialist und Kriegsverbrecher
 Erich Slupetzky (1922–1994), österreichischer Unternehmer, FPÖ-Politiker, Rechtsextremist
 Stefan Slupetzky (* 1962), österreichischer Schriftsteller, Krimiautor, Kinderbuchautor und Illustrator